Отча́янные ме́ры () — американский триллер 1998 года. Режиссёр Барбет Шрёдер.

Сюжет 
Полицейский Фрэнк Коннор решает дилемму: спасти смертельно больного сына или выполнить свой профессиональный долг — задержать преступника.

В ролях

Примечания 

Фильмы 1998 года
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1998 года
Фильмы Барбета Шрёдера